Teckning kan avse:

 Teckning (konst) – en bild skapad med hjälp av färg- eller blyertspenna, teckningskol, tusch, krita eller en digital penna och ritplatta
 Teckning – ett äldre namn på bildundervisning
 Adaptiv färgteckning – ett samlingsbegrepp för att beskriva de anpassningar hos levande organismer, där färgteckningen är ett resultat av adaptiva evolutionära processer
 Teckningsrätt – ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier vid en nyemission

Se även 
 Skämtteckning
 Tecknad serie
 Tecknad film